Хэслем () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хэслем, Билл (род. 1958) — американский политик, представляющий Республиканскую партию.
 Хэслем, Джордж (1898—1980) — английский футболист, защитник.
 Хэслем, Джульетта (род. 1969) — австралийская хоккеистка на траве, двукратная олимпийская чемпионка.